Holton steht für folgende Orte:

in Kanada:
 Holton (Newfoundland)

im Vereinigten Königreich:
 Holton (Oxfordshire)
 Holton (Somerset)
 Holton (Suffolk)
 Holton (Surrey)
 Holton (Vale of Glamorgan)
 Holton St. Mary

in den Vereinigten Staaten:
 Holton (Indiana)
 Holton (Kansas)
 Holton (Wisconsin), Town(ship) im Marathon County

Holton ist der Familienname folgender Personen:
 A. Linwood Holton (Abner Linwood Holton Jr.; 1923–2021), US-amerikanischer Politiker
 Abner Linwood Holton III, US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Brian Holton (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler
 Cliff Holton (1929–1996), englischer Fußballspieler
 Danel Holton (* 1994), südafrikanische Leichtathletin
 David Holton (* 1946), britischer Neogräzist
 DeShaun Dupree Holton, eigentlicher Name von Proof (Rapper) (1973–2006), US-amerikanischer Rapper
 Gary Holton (1952–1985), bnritischer Schauspieler und Musiker
 Gerald Holton (* 1922), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Hart Benton Holton (1835–1907), US-amerikanischer Politiker

 Jim Holton (James Allan Holton; 1951–1993), schottischer Fußballspieler
 Luther Hamilton Holton (1817–1880), kanadischer Politiker und Geschäftsmann
 Mark Holton (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert A. Holton, US-amerikanischer Chemiker

Holton steht für:
 Holton-Arms School, Mädchenschule in Maryland, Vereinigte Staaten
 Frank Holton Company, Musikunternehmen

Siehe auch:
 Holton Township
 Holten